Фонбоза́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-14. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31186.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 9 км к северу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2764 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2041 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 1578 были экономически активными, 463 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 1578 активных жителей работали 1455 человек (731 мужчина и 724 женщины), безработных было 123 (50 мужчин и 73 женщины). Среди 463 неактивных 184 человека были учениками или студентами, 170 — пенсионерами, 109 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Фонбозар (XVIII век). Исторический памятник с 1994 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна